Niemcy:
 Rhön - pasmo górskie

Inne:
 (5689) Rhön - planetoida

Zobacz też:
 Hohe Rhön
 Rhön-Grabfeld
 Rhön-Klinikum